Капдепера — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Балеарские острова.
 Капдепера — замок в муниципалитете Капдепера, Мальорка, Испания.